(1876–1938), personnalité politique polonaise,
 (1903-1939), poète polonais,
 (1930–1991), acteur polonais,
Szymon Czechowicz (1689–1775), peintre polonais.